operator sprzężony do operatora działającego między przestrzeniami Banacha,
 operator sprzężony do operatora działającego między przestrzeniami Hilberta,
 operator sprzężony do operatora działającego między modułami/przestrzeniami liniowymi.

Zobacz też 
 działania na macierzach:
 transpozycja
 sprzężenie
 sprzężenie hermitowskie
 *-pierścień, C*-algebra
 sprzężenie, dualność

Analiza funkcjonalna